Dubai Tennis Championships 2021, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 14–20 marca 2021 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 048 855 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19